Оторте́н (, [-эн], в оригинале ) — горная вершина Северного Урала в Свердловской области, Россия.

Географическое положение 
Гора Отортен расположена в Ивдельском городском округе Свердловской области на границе с Республикой Коми, в истоках реки Лозьва. Высшая вершина хребта Поясовый Камень высотой 1234,2 метра, до 750 метра покрыта лесом, редколесьем, каменными россыпями и скальными выходами. На западном гребне имеются останцы, а на южном склоне находится озеро Лунтхусаптур. Гора имеет класс сложности — 1А, 1Б.

По картам 1950-х годов гора определяется высотой 1182 метра.

Гора Отортен известна в туристической среде благодаря походу группы Дятлова в 1959 году, который закончился трагическим исходом (все девять участников погибли).

История названия и открытия 
А. К. Матвеев («Вершины Каменного Пояса», 1990):

Это искажённое название горы Вот-Тар-тан-Сяхыл, которая находится на расстоянии нескольких километров к северу и уступает горе Отортен по высоте. Коренные народности этих мест манси называют гору Отортен Лунт-Хусап или «Гусиное гнездо», а также Лунт-Хусап-Сяхыл или «Гора гусиного гнезда». Озеро с таким названием расположено у подножья крутого юго-восточного склона горы Отортен. Именно из озера Лунт-Хусап-Тур («Озера гусиного гнезда») берёт начало река Лозьва. Другое название озера Лусум-Талях-Тур — «Озеро в верховьях Лозьвы». Согласно мансийским преданиям, во времена всемирного потопа именно на этом озере уцелел единственный гусь. Гора Отортен известна по работам геолога Е. С. Фёдорова (XIX век).

Ссылки 
 Лист карты P-40-83,84
 Дочери Отортена (мансийская сказка) — «Земное тепло. Мансийские сказы». Запись и обработка М. Анисимковой. Ленинград. «Детская литература». 1979

Примечания 

Горные вершины Ивдельского городского округа